Île du Milieu peut désigner :
 Île du Milieu (Côtes-d'Armor), île inhabitée située dans les Côtes-d'Armor en France ;
 Île du Milieu (Doubs), île fluviale située dans le Doubs en France ;
 Île du Milieu (Middle Island), île de l'archipel de la Recherche (Australie) ;